Janin est un patronyme français et un toponyme polonais qui peuvent désigner :

Patronyme 

Antoine Janin (1775–1861), militaire français ;
Christine Janin (née en 1957), docteur en médecine et alpiniste française ;
Daniel Janin (1931–2010), musicien français ;
David Janin (né en 1977), joueur français de rugby à XV ;
Dorothée Janin (né en 1976), journaliste française ;
Étienne Fulgence Janin (1780–1847), militaire français ;
Fernand Janin (1880–1912), architecte et urbaniste français ;
François Janin, objecteur de conscience français ;
Georges Janin (1884-1955), peintre et maître verrier français ; 
Joseph Janin (1851–1910), maître verrier français ;
Joseph Janin (1864-1935), homme politique français ;
Jean Janin (1898-1970), peintre et décorateur de théâtre français ;
Jules Janin (1804–1874), écrivain et critique dramatique français ;
Mathilde Janin (1983-), auteure française, Riviera, Soror ;
Maurice Janin (1862–1946), général français ;
Pascal Janin (né en 1956), ancien joueur français de football, reconverti en entraîneur ;
Raymond Janin (1882–1972), prêtre et byzantinologue français;
Janin Bhuiyan (2004-2064), scientifique et astrologue canadien,

Toponyme 

 Janin, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Janin, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Janin, un village dans la voïvodie de Podlachie
 Janin, un village dans la voïvodie de Poméranie

Architecture 
Maison Janin, maison de la ville de Pérouges dans le département français de l'Ain inscrite au titre des monuments historiques.